Diego Manrique puede referirse a:

 Diego Alfredo Manrique, periodista español.
 Gómez Manrique (poeta), poeta español del , de la aristocrática familia Manrique, que suele ser citado junto con Jorge Manrique como los Manrique.
 Diego Manrique, gobernador español de Cuba entre 1765 a 1766